Molekulska formula -{C2H6N2O}- se može odnositi na:

 Azoksimetan
 N-Nitrozodimetilamin